Савіні́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північний захід від Парижа, 55 км на південний захід від Ам'єна, 11 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 290 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 740,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Савіні на сайті французького Національного інституту географії
 Савіні на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Савіні на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Савіні на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Савіні на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза